Démocrates indépendants peut désigner :
 Démocrates indépendants, un parti politique d’Afrique du Sud ayant existé de 2003 à 2010.
 Démocrates indépendants, un parti politique de République tchèque.